Koffiekop
 Wegwerpbeker, waar koffie in gedaan kan worden